Hydrocotyle thelygonoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné och Benjamin Daydon Jackson. Hydrocotyle thelygonoides ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
thelygonoides